Паралимпийские игры 1976
 Летние Паралимпийские игры 1976, Торонто, Онтарио, Канада
 Зимние Паралимпийские игры 1976, Эрншёльдсвик, Швеция